K4, K.4,  KIV ou K04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS K4, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 HNLMS K IV, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Explosif 
 K4, une désignation pour les produits pyrotechniques contenant plus de 500 grammes de matière active ou d'un diamètre supérieur à  (sauf exceptions).

Médecine 
 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux (K04), d'après la Classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 K4, une désignation pour un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Montagne 
 K4, un autre nom du mont Gasherbrum, un sommet de l'Himalaya.

Musique 
 Menuet en fa majeur (K.4), œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 4, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Télévision 
 Kaamelott : Livre IV, la quatrième saison de la série Kaamelott.

Transports

Aviation 
 Kellett K-4, un autogire utilitaire biplace américain.

Train 
 Voiture K4, une voiture pour voyageurs de la SNCB.

Sports nautiques 
 Blue Bird K4, un hydroglisseur à trois points de sustentation ;
 K4, un kayak 4 places.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres